Hummuli (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Hummuli (plaats), een plaats in Estland, gemeente Tõrva